DJ Sultán es un DJ mexicano de música mestiza llamado Bruno Bartra. No hay que confundirlo con el canadiense DJ Sultan, escrito sin tilde, que toca música electrónica.

 Bruno Bartra, DJ Sultán, mexicano, de música mestiza.
 DJ Sultan, canadiense, de música electrónica.
 Sultan Khan, destacado músico de la India, integrante del grupo Tabla Beat Science.
 Sultán, título utilizado en algunos países islámicos, equivalente a rey o monarca.